Puchar Europy w skeletonie 2019/2020 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w niemieckim Winterbergu 8 grudnia 2019 roku, a zakończył 25 stycznia 2020 roku również w Niemczech w Altenbergu.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacje

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Europy w skeletonie
2019 w Niemczech
2020 w Austrii
2019 w skeletonie
2020 w skeletonie
2020 na Łotwie
2020 w Niemczech
Sport w Winterbergu
Sport w Innsbrucku
Sport w Altenbergu